

Взаємодія частинок
 Електрон-позитронна анігіляція, Позитрон-електронна анігіляція — (найбільш вивчений приклад процесу анігіляції) — реакція взаємознищення при зіткненні електрона та позитрона .
 Анігіляція, Анігіля́ція (грец. α — не, лат. nihil — ніщо) — взаємодія елементарних частинок і античастинок, внаслідок якої вони перетворюються в інші форми матерії.
 Триплет-триплетна анігіляція (англ. triplet-triplet annihilation) — процес, при якому дві частинки, кожна з яких перебуває в триплетному стані, взаємодіють.
 Анігіляція (фотохімія) — процес, при якому два атоми чи дві молекулярні частинки у збудженому електронному стані взаємодіють з утворенням однієї частинки у збудженому, а другої — в основному електронному стані.

Інші значення
 Анігіляція (шахова тема), Те́ма анігіля́ції — тема в шаховій композиції.
 Анігіляція (фільм), «Анігіляція» (англ. Annihilation) — британсько-американський фантастичний трилер 2018 року режисера і сценариста Алекса Ґарленда.